

Сальзігутово — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Сальзігутово — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан